В данном списке представлены блаженные и святые Римско-католической церкви, жившие в XVIII веке. Перечисление расположено по годам смерти.

См. также 
 Хронологический список католических блаженных и святых XX века
 Хронологический список католических блаженных и святых XIX века
Хронологический список католических блаженных и святых XVII века

Ссылки

Примечания

Католические святые
Католические блаженные
Все хронологические списки
Списки:Католицизм